In 1932/33 werd het 33ste en laatste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. FSV Frankfurt en 1860 München werden groepswinnaar en plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel en speelden wel nog een onderlinge finale voor de Zuid-Duitse titel, die door FSV gewonnen werd. Eintracht Frankfurt werd kampioen en Bayern München vicekampioen. Eintracht Frankfurt bemachtigde het derde ticket naar de eindronde.

FSV versloeg PSV Chemnitz en verloor dan van FC Schalke 04. 1860 versloeg VfL Benrath en Beuthen SuSV 09 en werd dan door Schalke verslagen. Eintracht versloeg Hamburger SV en Hindenburg Allenstein (met 12-2) en verloor in de halve finale van Fortuna Düsseldorf.

Na dit seizoen kwam de NSDAP aan de macht en werden alle regionale voetbalbonden opgeheven. De Gauliga werd ingevoerd als hoogste klasse en de clubs uit Zuid-Duitsland gingen in de Gauliga Südwest, Gauliga Baden, Gauliga Württemberg en Gauliga Bayern spelen.

Eindronde

Noordwest

Zuidoost

 Play-off

Finale

Wedstrijd om derde deelnemer eindronde
Stuttgart was geplaatst als bekerwinnaar van Zuid-Duitsland.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1932/33